Владимир Балашов:
 Балашов, Владимир Григорьевич (род. 1970) — учёный, практик и преподаватель по инновационному менеджменту, д.т.н., проф. МФТИ и МПГУ.
 Балашов, Владимир Михайлович (1919—1941) — штурман бомбардировщика, лейтенант, Герой России.
 Балашов, Владимир Павлович (1920—1996) — советский актёр театра и кино.